Analisi dell'esalato, metodo di monitoraggio dei composti organici volatili nell'aria espirata
 Spirometria, esame della funzione respiratoria
Test del respiro, esame non invasivo per la diagnosi di intolleranze alimentari